Middle Fork Township ou Middlefork Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Forsyth en Caroline du Nord.
  du comté de Forsyth en Caroline du Nord.
  du comté de Forsyth en Caroline du Nord.
 Middlefork Township du comté de Vermilion dans l'Illinois.
 Middlefork Township du comté de Macon dans le Missouri.
 Middlefork Township du comté de Worth dans le Missouri.

Homonymie de townships